Vervant, commune française de la Charente
 Vervant, commune française de la Charente-Maritime